Singing pode ser:

Singing This Song
Keep on Singing
The Singing Bee
Singing on the Flute
I Could Go on Singing

Desambiguação